Квета Грдлічкова і Гелена Вілдова виграли титул, перемігши у фіналі пару Оса Карлссон і Седа Норландер з рахунком 6–3, 6–2.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

n/a
 Светлана Кривенчева /  Петра Лангрова (чвертьфінал)
 Барбара Ріттнер /  Елена Вагнер (чвертьфінал)
 Александра Ольша /  Кароліна Шнайдер (1-ше коло)

Сітка

Посилання 
 Prokom Polish Open 1998 Doubles Draw 

Жінки, парний розряд
Парний розряд